Ядрин (; ; ) е град, административен център на Ядрински район, автономна република Чувашия, Русия. Населението му през 2010 година е 9664 души.

История

Население

Външни препратки 
 Ядрин старше и его название не связано с ядрами

Градове в Чувашия